Чамісал

 Чамісал () — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Таос штату Нью-Мексико
 Чамісал () — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Сокорро штату Нью-Мексико